Pacassi ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist von Pacassi (* Dezember 1758; † 8. Juni 1818), österreichischer Architekt, Staatsrechtler, Astronom

 Nikolaus von Pacassi (1716–1790), österreichisch-italienischer Architekt